Multaluoto är en ö i Finland. Den ligger i sjön Iso-Löytänä och i kommunen Saarijärvi i den ekonomiska regionen  Saarijärvi-Viitasaari och landskapet Mellersta Finland, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Öns area är omkring 870 kvadratmeter och dess största längd är 70 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Öar i Saarijärvi
Öar i insjöar i Finland
Öar i Finland mindre än 0,1 hektar